! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 141001–141100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 141101–141200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 141201–141300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 141301–141400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 141401–141500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 141501–141600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 141601–141700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 141701–141800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 141801–141900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 141901–142000 [ editare]

Lista planetelor minore (141001-142000)